Clos pode referir-se a:

Pessoas
 Dani Clos (n. 1988), um piloto de carros espanhol  
 Dominique Clos (1821-1908), um botânico francês

Outros
 Clos (do francês closure): pequeno vinhedo, supostamente de alta qualidade, quase sempre murado, usado na França, Suíça e Alemanha. 
 Clos: nos países francófonos, rua em cul-de-sac.
 Common Lisp Object System (CLOS)

Desambiguação